Panin, Panina ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Wladimirowitsch Panin (1962–2013), russischer Schauspieler
 Boris Wladimirowitsch Panin, eigentlich Boris Wladimirowitsch Stürmer (1848–1917), russischer Staatsmann, Außenminister, Premierminister
 Cristian Panin (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Grigori Walerjewitsch Panin (* 1985), russischer Eishockeyspieler
 Iwan Alexandrowitsch Panin (* 1987), russischer Nordischer Kombinierer
 Michail Panin (* 1961), russischer Eishockeyspieler
 Nikita Iwanowitsch Panin (1718–1783), russischer Diplomat, Außenminister
 Nikita Petrowitsch Panin (Никита Петрович Панин; 1770–1837), Sohn von Pjotr Panin, russischer Diplomat, u. a. Botschafter in Berlin
 Nikolai Alexandrowitsch Kolomenkin-Panin (1872–1956), russischer Eiskunstläufer
 Pjotr Iwanowitsch Panin (1721–1789), russischer Generalmajor
 Roman Iwanowitsch Panin (1897–1949), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Sofja Wladimirowna Panina (1871–1956), russische Philanthropin, Mäzenin und Politikerin sowie eine der ersten russischen Feministinnen, Enkelin von Wiktor Nikititsch Panin
 Wiktor Nikititsch Panin (Виктор Никитич Панин; 1801–1874), Sohn von Nikita Petrowitsch Panin, russischer Staatsmann, Justizminister